

Patronyme 

 Alan Hutton (1984-), un footballeur écossais ;
 Barbara Woolworth Hutton (1912-1979), personnalité publique et milliardaire américaine ;
 Betty Hutton (1921-2007), actrice et chanteuse américaine ;
 
 Charles Hutton (1732-1823), un mathématicien britannique ;
 , chanteur américain d’origine irlandaise (Three Dog Night) ; 
 Edward F. Hutton (1875-1962), financier américain et cofondateur de  ;
 Frederick Wollaston Hutton (1836-1905), un biologiste britannique ;
 James Hutton (1726-1797), un géologue écossais ;
 Jasmine Hutton (1999-), une joueuse de squash anglaise ;
 Jock Hutton (1898-?), un footballeur écossais ;
 
 John Hutton Balfour (1808-1884), un botaniste écossais ;
 Lauren Hutton (1943-), une actrice américaine, ancien mannequin ;
 Marion Hutton (1919-1987), chanteuse et actrice américaine ;
 Mary Ann Hutton (1862-1953), érudite et écrivaine de langue irlandaise ;
 Mother Hutton (), pharmacienne et herboriste britannique ayant découvert l'utilité de la digitale ;
 Robbie Hutton (1972-), un joueur et entraîneur anglais de rugby à XV ;
 Ronald Hutton (1954-), un chroniqueur anglais ;
 Rosemary Hutton (1925-2004), géophysicienne écossaise ;
 Timothy Hutton (1960-), un acteur américain ;
 Tommy Hutton (1946-), joueur et commentateur de baseball américain ;
 William Hutton (1723-1815), un historien anglais ;
 William Hutton (1797-1860), un naturaliste britannique.

Toponyme

  (Cumbria), Royaume-Uni
  (Essex), Royaume-Uni
  (Lancashire), Royaume-Uni

Voir aussi 
 
 , entreprise cofondée par Edward F. Hutton.
 Hutton de Courtenay, apparenté aux comtes de Sens, fondateur de la ville de Courtenay et de la famille de Courtenay.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme